Хайдемарие Штайнер-Вальтер (; род. 9 апреля 1944 года, Кольберг, ныне Колобжег) — фигуристка из ГДР, выступавшая  в одиночном и  парном разряде. В паре с  Хайнц-Ульрихом Вальтером она —   бронзовый  призёр чемпионата мира  и  трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы .  В настоящее время работает тренером по фигурному катанию в Берлине.

Карьера 

Как одиночница Хайди выиграла чемпионат ГДР 1960 года и становилась призёром в последующие годы. Не добившись успехов на международном уровне, перешла в парное катание. Партнёром Хайдемарие стал Хайнц-Ульрих Вальтер, за которого она вышла замуж в 1969 году. В паре с ним спортсменка 4 раза выигрывала титул чемпионки ГДР, трижды становилась бронзовым призёром чемпионата Европы, а в 1970 выиграла бронзовую медаль чемпионата мира. В числе первых пара исполняла выброс кауфман (одинарный аксель).

Завершив спортивную карьеру, Штайнер-Вальтер начала тренировать в СК "Динамо Берлин". Среди её учеников:
 Роми Кермер и Рольф Эстеррайх,
 Биргит Лоренц и Кнут Шуберт,
 Пегги Шварц и Александер Кёниг.

В настоящее время вместе с мужем живёт в Берлине.

Результаты 
В одиночном катании

В парном катании

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1968

Ссылки 

  Профиль на sports-reference.com 

Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1968 года
Фигуристы ГДР
Тренеры по фигурному катанию Германии
Родившиеся в Колобжеге